Sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 2010 anordnades den 19-22 augusti i Poznań, Polen.

Medaljsummering

Källa: Medaljtabell – från den officiella webbplatsen. Hämtad 22 augusti 2010.

Herrar

Kanadensare

Kajak

Damer

Kanadensare

Kajak

Parakanot

Referenser

2010 i Polen
Sport i Poznań
Sportevenemang i Polen
2010